Astarte – divinità
 Astarte (gruppo musicale) – gruppo musicale
 672 Astarte – asteroide della fascia principale
 Astarte Shiba Shingestu – personaggio di Sailor Moon